Deklinacija je lahko:

 deklinacija, (astronomija), lok časovne krožnice merjen od nebesnega ekvatorja pa do lege nebesnega telesa na časovni krožnici
 deklinacija ali sklanjanje (glej tudi: sklon), menjavanje končnic besed oz. pregibanje samostalnikov, pridevnikov, zaimkov in števnikov po sklonu, spolu in številu